In der Volksrepublik China sind insgesamt 64 Feuchtgebiete mit einer Gesamtfläche von 7.326.952 ha unter der Ramsar-Konvention registriert (Stand Mai 2021). Das nach dem Ort des Vertragsschlusses, der iranischen Stadt Ramsar benannte Abkommen ist eines der ältesten internationalen Vertragswerke zum Umweltschutz. Im Folgenden sind alle Ramsar-Gebiete der Volksrepublik China nach Ausweisungsdatum geordnet aufgelistet.

Weblinks

Einzelnachweise 

China
!